Jánosi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Engel de Jánosi (1820–1903), ungarischer Großindustrieller und Mäzen
 Ervin Jánosi (1936–2015), ungarischer Fernschachspieler
 Ferenc Jánosi (1938–2023), ungarischer Volleyballspieler
 Friedrich Engel-Jánosi  (1893–1978), österreichischer Historiker mit ungarisch-jüdischen Wurzeln
 Josef Engel de Jánosi (1851–1939), ungarischer Hofrat und Schriftsteller
 Peter Jánosi (* 1960), österreichischer Ägyptologe
 Zsuzsanna Jánosi (* 1963), ungarische Fechterin

Siehe auch:
 Janos